Simonini ima više značenja:
 Simonini (Benevento)
 Simonini (Kuneo)